Créée en 1963, la Coupe du Portugal de rink hockey masculine est une compétition annuelle ouverte à tous les clubs de rink hockey portugais.

Historique

Palmarès

Lien externe 
 Palmarès de la coupe du Portugal 

Compétition de rink hockey au Portugal